Woronky (ukrainisch ; russische Entsprechung )  ist ein geografischer Name in der Ukraine:

Dörfer
 Woronky (Bobrowyzja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja
 Woronky (Tschornuchy), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschornuchy
 Woronky (Wolodymyrez), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez

Fluss
 Woronky (Fluss), Nebenfluss des Südlichen Bugs in der Oblast Winnyzja